Enderova hra je sci-fi sága od amerického spisovatele Orsona Scotta Carda. 

 Enderova hra – knižní série
 Enderova hra (román) – román z roku 1985, první ze série
 Enderova hra (film) – americký film režiséra Gavina Hooda z roku 2013, natočený podle románu
 Univerzum Enderovy hry – fikční svět budoucnosti, kde se díla této ságy odehrávají